

Patronyme 

 Gabriel-Taurin Dufresse (1750-1815), évêque missionnaire martyre français
 Pierre Siramy pseudonyme de Maurice Dufresse (1955-), officier de marine français
 Simon Camille Dufresse (1762-1833),  général français de la révolution et de l’Empire

Homonymie
Homonymie de patronyme